Шашино — название населённых пунктов в России:
 Шашино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Шашино — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.